Hate (band), een Poolse deathmetalband
 Hate (2005), televisiefilm van Paris Barclay
 Hate (kort verhaal), een kort sciencefiction verhaal van Arthur C. Clarke